Кохреидзе:
 Кохреидзе, Георгий (род. 1998) — грузинский футболист.
 Кохреидзе, Теймураз Георгиевич (род. 1947)  советский футболист, советский и грузинский тренер.
 Кохреидзе, Теймураз (род. 1963) — грузинский врач, государственный и политический деятель, депутат парламента. 
 Кохреидзе, Шалва Фёдорович (1901—1961) — паровозный машинист депо Тбилиси Закавказской железной дороги.

Примечания